Buhruwatka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Buhruwatka (Switlowodsk), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Switlowodsk
 Buhruwatka (Wowtschansk), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Wowtschansk